Негодицы — название населённых пунктов в России:

 Негодицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Негодицы — деревня в Дедовичском районе Псковской области.